Alladian peut désigner :
 les Alladian, un peuple de Côte d'Ivoire ;
 l'alladian, une langue de ce pays.